Sezon 2006-07 był 69. sezonem o Mistrzostwo Francji. Sezon rozpoczął się 4 sierpnia, a zakończył 26 maja.

Tabela końcowa 

Z = Zwycięstwa; R = Remisy; P = Porażki; G+ = Gole zdobyte; G- = Gole stracone; +/- = Różnica bramek; Pkt = Punkty

1. Girondins Bordeaux, jako zwycięzca Pucharu Ligi, zakwalifikował się do Pucharu UEFA. Zwycięzca Pucharu Francji, Sochaux także awansowało do Pucharu UEFA.

W tym sezonie Olympique Lyon zdobył swój 6. tytuł mistrza Francji.

Awans do Ligue 1
 FC Metz
 SM Caen
 RC Strasbourg

Najlepsi strzelcy

Wyniki 

Drużyna gospodarzy znajduje się w lewej skrajnej kolumnie

Piłkarze miesiąca

All stars sezonu 

Richert (Sochaux) -
Sagna (AJ Auxerre) – Cris (Olympique Lyon) – Hilton (RC Lens) – Abidal (Olympique Lyon)
Se.Keita (RC Lens) – Nasri (O.Marsylia) – F.Malouda (Olympique Lyon)
A.Keita (Lille OSC) – Elmander (Toulouse FC) – Savidan (Valenciennes FC)

Nagrody sezonu 

 Piłkarz sezonu: Florent Malouda (Olympique Lyon)
 Bramkarz sezonu: Teddy Richert (FC Sochaux)
 Piłkarz młodego pokolenia sezonu: Samir Nasri (Olympique Marsylia)
 Trener sezonu: Gérard Houllier (Olympique Lyon)
 Gol sezonu: Ilan (AS Saint-Étienne) – gol w meczu z Paris SG

Przypisy 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2006 we Francji
2007 we Francji